L'alfabet macedònic (en macedònic Македонска азбука, makedonska azbuka) és la variant de l'alfabet ciríl·lic emprada per escriure la llengua macedònica. El va crear Krum Toixev, Krume Kepeski i Blaje Koneski, que prengueren com a base el treball de Krste Misirkov i l'alfabet de l'escriptor i lingüista serbi Vuk Stefanović Karadžić. Aquest alfabet fou adoptat oficialment pel comitè central del Partit Comunista de Macedònia el 3 de maig de 1945.

L'alfabet 

L'alfabet macedònic té 31 lletres:

macedonic